Rodbach steht für die Gewässer:
 Rodbach (Sersbach), rechter Oberlauf des Sersbachs zur Murg (Nordschwarzwald) bis Bermersbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Rodbach (Töss), linker Zufluss der Töss (Fluss) nach Wila, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Rodbach (Zaber), rechter Zufluss der Zaber in Pfaffenhofen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rotbach
 Rodebach